

Musica 
 Specchio – singolo dei Subsonica del 2015
 Specchio – singolo di KenKode e Rancore del 2017
 Specchio – album di Ariete del 2022

Persone 
 Mario Specchio – scrittore, poeta e traduttore italiano
 Pasquale Specchio – politico italiano

Altro 
 Gli Specchio – gruppo comico italiano
 Specchio – superficie riflettente
 Specchio – frazione di Solignano (Italia)

Pagine correlate 
 Lo specchio
 Mirror